Les frankeniàcies (Frankeniaceae) són una família de plantes amb flors.

Està relacionada amb la família de les Tamaricàcia.

La família habitualment es considera que té un únic gènere (Frankenia) i unes 100 espècies.

Algunes espècies 
 Frankenia jamesii – 
 Frankenia johnstonii -
 Frankenia laevis 
 Frankenia palmeri - 
 Frankenia pauciflora - 
 Frankenia portulacifolia – 
 Frankenia pulverulenta – 
 Frankenia salina - 
 Frankenia thymifolia -

Enllaços externs 

 Frankeniaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 2nd June 2006. http://delta-intkey.com 
 e-Floras''
 images at Australian National Botanic Gardens
 NCBI Taxonomy Browser

Cariofil·lals